Mondiali 1973 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1973:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1973 – 24ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball FIBA 1973 – 21ª edizione
Campionato mondiale di baseball FEMBA 1973 – 22ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1973 – 12ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1973 – 29ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1973 – 10ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1973 – 13ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1973 – 70ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1973 – 46ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1973 – 18ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1973 – 24ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1973 – 1ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1973 – 15ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1973 – 6ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1973 – 40ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1973 – 2ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1973 – 8ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1973 – 2ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1973 – 29ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1973 – 25ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1973 – 17ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1973 – 10ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1973 – 1ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1973 – 5ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto – 1ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1973 – 18ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1973 – 63ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1973 – 65ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1973 – 19ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1973 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1973 – 25ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1973 – 16ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1973 – 47ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1973 – 2ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1973 – 1ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1973 – 32ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1973 – 15ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1973 – 27ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1973 – 2ª edizione